Torlakovac je naseljeno mjesto u općini Donji Vakuf, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Naselje se nalazi pored magistralne ceste M 16 između Donjeg Vakufa i Jajca.

Povijest 

Iz osmanskih vremena datira znamenitost turbe Alije Torlaka.

Stanovništvo

Popis 2013.

Obrazovanje 

U naselju se nalazi osnovna škola pod nazivom Četvrta osnovna škola Torlakovac.

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Donji Vakuf